Birgit Treiber (née en 1960), nageuse est-allemande ;
 Jean-Pierre Treiber (1963-2010), principal suspect de l'assassinat de Katia Lherbier et Géraldine Giraud en 2004 ;
 Marc Treiber (né en 1962), champion français de Scrabble.